Comitatul McLean sau McLean County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 McLean County, Illinois 
 McLean County, Kentucky 
 McLean County, North Dakota